Scheidtweiler steht für:

 Scheidtweiler, eine Wüstung in der Nähe von Rommelsheim, Ortsteil der Gemeinde Nörvenich, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Scheidtweiler ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolas Scheidtweiler (* 1976), deutscher Bergsteiger, Unternehmer, Fundraiser und Offizier
 Thomas Scheidtweiler (* 1964), deutscher Agraringenieur und Wissenschaftsmanager